arkada (anatomija), koštano lučno izbočenje čeone kosti iznad očne šupljine pokriveno naborom kože s obrvama
 arkada (arhitektura), svodište, nadsvođe; luk između dvaju stupova; niz lukova koji počivaju na stupovima